Nawamarachanusorn é um clube de futebol da Tailândia. Disputou a primeira divisão nacional pela última vez em 1986.

Clubes de futebol da Tailândia